Catlin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Catlin Township (Illinois)
 Catlin Township (Kansas)